4-й выпуск Тура Фьордов — шоссейной многодневной велогонки по дорогам норвежской губернии Ругаланн. Гонка проводилась с 31 августа по 4 сентября 2016 года в рамках Европейского тура UCI 2016. Победу одержал норвежский велогонщик Александр Кристофф из .

Участники 
Приглашение на гонку от организаторов приняли 4 команд категории UCI WorldTeam. Также были приглашены 10 проконтинентальных и 10 континентальных команд. На старт соревнования вышли 143 гонщика. До финиша доехал 101 спортсмен.

Маршрут 
Гонка состояла из 5 этапов общей протяжённостью 911 километров. Первый и пятый этапы имели преимущественно равнинный рельеф, а второй, третий и четвёртый — холмистый.

Ход гонки

Этап 1

Этап 2

Этап 3

Этап 4

Этап 5

Лидеры классификаций

Итоговое положение

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Тур Фьордов 2016 на FirstCycling
 
 
 
 
 

2016 год в велоспорте
Спорт в Норвегии в 2016 году
Август 2016 года
Сентябрь 2016 года